Касьяс (Касияз, ) — пересыхающий ручей в Ишимбайском районе Башкортостана, левый приток Селеука

Начинается в дубово-липовом лесу, течёт в общем северном направлении. В верховьях протекает мимо горы Шихан и озера Тугарсалган. Впадает в Селеук в селе Ишеево.

Название происходит от башкирского касы и географического термина яз — 'поле'.

Примечания 

Притоки Селеука
Реки Ишимбайского района